Склад збірної Англії на чемпіонаті світу 2002 

Докладніше...Англія
Англія 2002